Głos Polski (Łódź) – dziennik wydawany w Łodzi
 Głos Polski (Toronto) – tygodnik wydawany w Toronto
 Głos Polski (La Voix de la Pologne) – dziennik wydawany w Paryżu w latach 1939–1940
 Głos Polski – tygodnik narodowy dla Podola wydawany w Tarnopolu w latach 1904–1939